Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ Clermont-Ferrand 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Stefanie Vögele che ha battuto in finale Tatjana Maria 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Kristýna Plíšková (secondo turno)
 Karolína Plíšková (primo turno)
 Tatjana Maria (finale)
 Stefanie Vögele (Campionessa)

 Maria João Koehler (secondo turno)
 Nastassja Burnett (secondo turno)
 Sandra Zaniewska (primo turno)
 Mónica Puig (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ Clermont-Ferrand 2012